Батерс Стотч — один з провідних персонажів мультиплікаційного серіалу, «Південний парк», частково змальований із їхнього співпродюсера Еріка Тофа.

 Лінда Стотч — один з провідних персонажів мультиплікаційного серіалу, «Південний парк».

 Стівен Стотч — один з провідних персонажів мультиплікаційного серіалу, «Південний парк».